УР-77 «Метеорит» — советская самоходная реактивная установка разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Серийно производится с 1978 года взамен УР-67.

УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия М14, создавая проходы шириной до 14 метров.

Разминирование осуществляется путём возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрыватели.

Конструкция 
Установка УР-77 создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Машина имеет сварной бронированный корпус, на котором в кормовой части размещена пусковая установка с боекомплектом из двух зарядов.

В экипаж установки входят 2 человека:
 Механик-водитель;
 Командир-оператор.

Вооружение 
В качестве основного вооружения используются заряды разминирования. Одна установка способна перевозить два заряда. Один заряд расчищает прямоугольник со сторонами 90х6 метров в минном поле. Установка УР-77 может использовать заряды марок УЗ-67, УЗП-77 и ЗРЩ.

В процессе запуска заряда и разминирования, экипаж остаётся внутри машины. Заряд разминирования представляет собой капроновую оболочку, заполненную взрывчатым веществом, внутри которого проходит детонирующий кабель. Подача заряда на минное поле противника осуществляется пороховыми ракетами, буксирующими в полёте заряд разминирования. В конце активного участка траектории полёта срабатывает разъединительное устройство, отсоединяя ракеты. Тормозной канат создаёт торможение заряда при приземлении. После падения заряда машина отъезжает назад, тянет за тормозной канат, натаскивая заряд на минное поле и спрямляя его. С пульта управления через провода электроимпульс подрыва подаётся на детонирующий кабель, который инициирует взрыв всего заряда разминирования. В результате подрыва заряда детонируют мины на минном поле, и в нём образуется проход для техники и личного состава. Время одного полного цикла разминирования составляет около 3—5 минут. Перезарядка занимает около 30—40 минут.

Боевое применение 
 Первая и Вторая чеченская война — использовались российскими войсками. 25 февраля 1995, около Грозного, в результате ряда ошибок, огнём УР-77 были убиты 28 российских спецназовцев. Во второй чеченской войне установки активно использовались для «уничтожения чеченских населённых пунктов», а так же в боях за Комсомольское в качестве наступательного вооружения для обстрелов жилых домов;
 Вооружённый конфликт в Донбассе — использовалась российскими войсками и войсками ДНР при штурме Донецкого аэропорта. В последующие годы установка неоднократно была замечена на полигонах и в местах хранения вооружения на неподконтрольных Украине территориях, наряду с современной версией УР-07. Также использовались украинскими военными для уничтожения окопов войск РФ, ДНР и ЛНР;
 Гражданская война в Сирии — используется российскими и сирийскими войсками, использовалась в битве за Дамаск;
 Вторжение России на Украину — использовалась российскими войсками при штурме Мариуполя и Рубежного в ходе вторжения на Украину. По состоянию на 21 апреля 2022 года, четыре УР-77 были уничтожены, девять захвачены украинской стороной или брошены. Также было замечено использование в наступательных целях для обстрелов городских кварталов (в частности в боях за Рубежное).

Оценка машины 
<blockquote>
Ведь американских установок равных по боевым качествам УР-77 нет даже в начале XXI века. Согласитесь, что размещение двух комплектов удлиненного заряда разминирования М58 MICLIC на мостоукладчике AVLB взамен моста не самое лучшее решение (тем более, что сами американцы признают, что опыт применения таких установок (AVLM) в 91-м году во время операции «Буря в пустыне» показал, что в половине случаев пуски заканчиваются неудачей).

Установки же УР-67 прошли обкатку во время арабо-израильской войны 1973 г. и целого ряда других войн в Африке и Индокитае. Опыт их применения родил УР-77, в которой недостатки присущие УР-67 были устранены.

Музейные экспонаты 
 Музейный комплекс УГМК, г. Верхняя Пышма, Свердловская область.
 Музей военной техники. г. Советск. Калининградская область.

Примечания

Литература

Ссылки 
  // saper.etel.ru
 Фрагмент док. фильма об установке
  Против сирийских боевиков применили необычное оружие // 15.04.2016
 Боевое применение УР-77 в Сирии (видео)

Средства преодоления минно-взрывных заграждений
Бронированные инженерные машины СССР
Появились в 1977 году в СССР